Lawineneffekt steht für:

 Lawinendurchbruch, auch Avalanche-Durchbruch genannt, eine der drei Durchbruchsarten bei Halbleiterbauelementen.
 Lawineneffekt (Kryptographie), Eigenschaft eines kryptographischen Algorithmus, bei minimaler Änderung der Eingabe eine völlig andere Ausgabe zu erzeugen.